ЭМП (значения):

 ЭМП (физика) — электромагнитное поле, фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами.
 ЭМП (биология) — эпителиально-мезенхимальный переход, процесс изменения клетками эпителиального фенотипа на мезенхимальный.
 ЭМП (медицина) — экстренная медицинская помощь.
 ЭМП — элементарные моторные процессы.
 ЭМП — электромашинное помещение.
 ЭМП — электромагнитный пускатель.
 ЭМП (электромеханика) — электромеханический преобразователь.
 ЭМП — электромагнитное профилирование.
 ЭМП — электромагнитная помеха.
 ЭМП или ЭП — электромонтажный поезд.
 ЭМП — электромеханическое производство.
 ЭМП — Эстонское морское пароходство.
также
 EMP — Электромагнитный импульс